Niemcy:
 Bendeleben – dzielnica gminy Kyffhäuserland w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser

Inne:
 Bendeleben – ród